«Матчем століття» у різних видах спорту називають матчі, які ввійшли до історії спорту завдяки ажіотажу навколо цих матчів чи несподіваному розвитку подій.

У футболі:
 «Матч століття» — гра Англія — Угорщина 1953 року
 «Матч століття» — гра Англія — збірна світу 1963 року, присвячена 100-річчю Футбольної асоціації Англії
 «Гра століття» — гра Італія — Німеччина на чемпіонаті світу 1970 року

У шахах:
 «Матч століття» — матч СРСР — збірна світу 1970 року
 «Матч століття» — матч за звання чемпіона світу із шахів 1972 між Борисом Спаським і Боббі Фішером

У тенісі
 «Матч століття» — матч між Сюзанн Ленглен і Гелен Віллз 1926 року
 «Битва статей» — матч між Біллі Джин Кінг і Боббі Ріґґсом 1973 року

Спортивні терміни